Erdal bezeichnet:
 Erdal, einen Markennamen für Schuhpflegemittel
 Erdal (Name), einen türkischen männlichen Vornamen und Familiennamen

Erdal ist der Familienname folgender Personen:
 Gunnar Erdal-Aase (1918–1986), norwegischer Zehnkämpfer
 Karoline Erdal (* 1997), norwegische Biathletin
 Marcel Erdal (* 1945), Turkologe, 1994–2010 Professor an der Goethe-Universität Frankfurt

Erdal heißen folgende geographische Objekte:
 Erdal (Askøy), eine norwegische Ortschaft auf der Insel Askøy
 Erdal (Eidfjord), Ortsbezeichnung in der norwegischen Gemeinde Eidfjord
 Erdal (Førde), eine Ortschaft in der norwegischen Gemeinde Førde
 Erdal (Lærdal), Ortsbezeichnung in der norwegischen Gemeinde Lærdal
 Erdal (Stryn), Ortsbezeichnung in der norwegischen Gemeinde Stryn
 Erdal (Tutak), ein Dorf im Bezirk Tutak der türkischen Provinz Ağrı